Pearl kan syfta på följande:

Platser

Kanada 

 Pearl, äldre namn på Big Island, Newfoundland, ö,

Marshallöarna 

 Lujor, ö, Enewetak,

USA 

 Pearl (ort i USA, Illinois), Pike County, 
 Pearl (ort i USA, Mississippi), Rankin County,

Andra betydelser 
 Pearl, ett varumärke från Pearl Mikrofonlaboratorium

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar